Velika nagrada Francije 2005 je bila deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2005. Odvijala se je 3. julija 2005.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 5
|  Fernando Alonso
| Renault
| 1:14,412
|align="center"| —
|-
! 2
| 16
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 1:14,521
| +0,109
|-
! 3
| 9
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 1:14,559
| +0,147
|-
! 4
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:14,572
| +0,160
|-
! 5
| 4
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 1:14,655
| +0,243
|-
! 6
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:14,832
| +0,420
|-
! 7
| 6
|  Giancarlo Fisichella
| Renault
| 1:14,887
| +0,475
|-
! 8
| 3
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 1:15,051
| +0,639
|-
! 9
| 10
|  Juan Pablo Montoya
| McLaren-Mercedes
| 1:15,406
| +0,994
|-
! 10
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 1:15,566
| +1,154
|-
! 11
| 11
|  Jacques Villeneuve
| Sauber-Petronas
| 1:15,699
| +1,287
|-
! 12
| 17
|  Ralf Schumacher
| Toyota
| 1:15,771
| +1,359
|-
! 13
| 7
|  Mark Webber
| Williams-BMW
| 1:15,885
| +1,473
|-
! 14
| 8
|  Nick Heidfeld
| Williams-BMW
| 1:16,207
| +1,795
|-
! 15
| 14
|  David Coulthard
| Red Bull-Cosworth
| 1:16,434
| +2,022
|-
! 16
| 15
|  Christian Klien
| Red Bull-Cosworth
| 1:16,547
| +2,135
|-
! 17
| 19
|  Narain Karthikeyan
| Jordan-Toyota
| 1:17,857
| +3,445
|-
! 18
| 20
|  Patrick Friesacher
| Minardi-Cosworth
| 1:17,960
| +3,548
|-
! 19
| 18
|  Tiago Monteiro
| Jordan-Toyota
| 1:18,047
| +3,635
|-
! 20
| 21
|  Christijan Albers
| Minardi-Cosworth
| 1:18,335
| +3,923
|}

Dirka

|-
! 1
| 5
|  Fernando Alonso
| Renault
| 70
| 1:31:22,232
| 1
| 10
|-
! 2
| 9
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 70
| + 11,805 s
| 13
| 8
|-
! 3
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 70
| + 1:21,914
| 3
| 6
|-
! 4
| 3
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 69
| +1 krog
| 7
| 5
|-
! 5
| 16
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 69
| +1 krog
| 2
| 4
|-
! 6
| 6
|  Giancarlo Fisichella
| Renault
| 69
| +1 krog
| 6
| 3
|-
! 7
| 17
|  Ralf Schumacher
| Toyota
| 69
| +1 krog
| 11
| 2
|-
! 8
| 11
|  Jacques Villeneuve
| Sauber-Petronas
| 69
| +1 krog
| 10
| 1
|-
! 9
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 69
| +1 krog
| 5
|
|-
! 10
| 14
|  David Coulthard
| Red Bull-Cosworth
| 69
| +1 krog
| 15
|
|-
! 11
| 4
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 69
| +1 krog
| 4
|
|-
! 12
| 7
|  Mark Webber
| Williams-BMW
| 68
| +2 kroga
| 12
|
|-
! 13
| 18
|  Tiago Monteiro
| Jordan-Toyota
| 67
| +3 krogi
| 19
|
|-
! 14
| 8
|  Nick Heidfeld
| Williams-BMW
| 66
| +4 krogi
| 14
|
|-
! 15
| 19
|  Narain Karthikeyan
| Jordan-Toyota
| 66
| +4 krogi
| 17
|
|-
! Ods
| 10
|  Juan Pablo Montoya
| McLaren-Mercedes
| 46
| Motor
| 8
|
|-
! Ods
| 21
|  Christijan Albers
| Minardi-Cosworth
| 37
| Predrta guma
| 20
|
|-
! Ods
| 20
|  Patrick Friesacher
| Minardi-Cosworth
| 33
| Predrta guma
| 18
|
|-
! Ods
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 30
| Hidravlika
| 9
|
|-
! Ods
| 15
|  Christian Klien
| Red Bull-Cosworth
| 1
| Pritisk goriva
| 16
|
|}

Formula 1 sezona 2005
2005